Денкир — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Денкир — озеро, на р. Туйма, координаты 62°18' с. ш. 131°32' в. д., код ГКГН 456677.
 Денкир — река, левый приток р. Улахан-Сололи, координаты 70°59' с. ш. 124°42' в. д., код ГКГН 377857.
 Денкир — река, левый приток р. Лэсэх, координаты 59°10' с. ш. 129°12' в. д., код ГКГН 497767.
 Денкир — река, левый приток р. Ивак, координаты 55°49' с. ш. 130°49' в. д., код ГКГН 500056.
 Денкир — озеро, в правобережье р. Туксани, исток р. Тарык, координаты 55°58' с. ш. 130°22' в. д., код ГКГН 500005.
 Денкир — река, правый приток р. Арга-Сала, координаты 68°26' с. ш. 111°45' в. д., код ГКГН 375374.

См. также